Йонаґуні (Окінава)
Острів Йонаґуні
Монумент Йонагуні